Erik Dahlbergsgatan kan syfta på:

 Erik Dahlbergsgatan, Göteborg, Sverige
 Erik Dahlbergsgatan, Stockholm, Sverige